Според официалната статистика на Германия през 2008 година имигрантите са 6 727 618 души, от тях 1 688 370 турци, 523 162 италианци, 393 848 поляци.

Динамика по години

Динамика по страна на произход

Вижте също 
 Население на Германия
 Списък на страните по брой на имигрантите

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт на Министерството по външните работи
 Официален сайт на Федералната служба за миграция и бежанци

Население на Германия